Hofmeister-knik
 Hofmeister-reeks
 Sebastian Hofmeister